Nantermod est un nom de famille suisse notamment porté par : 
 Guillaume Nantermod, snowboarder ;	
 Philippe Nantermod, personnalité politique